Pimpinella nutans är en flockblommig växtart som beskrevs av Alessandro Trotter. Pimpinella nutans ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
nutans